

Nom commun 
 Mas, ensemble de locaux d'habitation, de bâtiments agricoles et de champs dans le Midi de la France ;

Patronyme 

 Alphonse Mas (1817-1875), écrivain français ;
 André Boyer-Mas (1904-1972), ecclésiastique et diplomate français ;
 André Ignace Mas (1765-1822), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Enrique Mas (1907-1975), footballeur espagnol ;
 Ezéchiel du Mas, comte de Mélac (1630-1704), général français ;
 Francis Mas (1936-2006), joueur de rugby à XV et de rugby à XIII français ;
 Gabriel Mas (1933-), coureur cycliste espagnol ;
 Gilles Mas (1961-), coureur cycliste français ; 
 Héloïse Mas (1988-), artiste lyrique française ; 
 Jean Mas (1946-), artiste français ;
 Jean du Mas (?-1557), ecclésiastique français ;
 Jean-Louis Mas (1953-), médecin neurologue français ;
 Jeanne Mas (1958-), chanteuse française ;
 Jessica Mas (1976-), actrice mexicaine ;
 Marc Ingla i Mas (1966-), homme d'affaires catalan;
 Miguel Mas (1967-), acteur, réalisateur, scénariste et producteur argentin ;
 Mireia Ingla i Mas (1967-), femme politique catalane;
 Nicolas Mas (1980-), joueur de rugby à XV français ;
 Pedro Mas (?-1681), peintre espagnol ;
 Pedro Mas ou Pere Mas (1943-), footballeur espagnol ;
 Pere Mas (1943-), footballeur espagnol ;
 
 Victoria Mas (1987-), écrivaine française.

Toponymes 

  Communes espagnoles :
 Mas de las Matas, en Aragon.
  Communes françaises :
 Mas-Blanc-des-Alpilles, département des Bouches-du-Rhône.
 Mas-Cabardès, département de l'Aude.
 Mas-d'Auvignon, département du Gers.
 Mas-de-Londres, département de l'Hérault.
 Mas-des-Cours, département de l'e.
 Mas-Grenier, département de Tarn-et-Garonne.
 Mas-Saint-Chély, département de la Lozère.
 Mas Soubeyran, hameau de la commune française de Mialet, dans le département du Gard.
 Le Mas, département des Alpes-Maritimes.
 Le Mas-d'Agenais, département de Lot-et-Garonne.
 Le Mas-d'Artige, département de la Creuse.
 Le Mas-d'Azil, département de l'Ariège.
 Le Mas-de-Tence, département de la Haute-Loire.
  Communes indonésiennes :
 , à Bali.

Sigles, acronymes 
 Maîtrise universitaire d'études avancées (master of advanced studies) ;
 Movimiento al Socialismo, parti politique bolivien ;
 Movimiento al Socialismo, parti politique vénézuélien ;
 Magic Angle Spinning, « rotation à l'angle magique » ou « giration à l'angle magique », une technique utilisée en RMN de l'état solide ;
 Milliseconde d'arc, une unité de mesure d'angle.
 Mouvement d'action syndicale, syndicat étudiant français disparu ;
 Mouvement d'action sociale, un mouvement d'extrême-droite dissous ;
 Muerte a Secuestradores, milice d'auto-défense d'extrême-droite colombienne ;
 Maghreb Association sportive un club de football de la ville de Fès ;
 Manufacture d'armes de Saint-Étienne ;
 MAS (bateau), type de vedette rapide ;
 Museum aan de Stroom, un musée à Anvers ;
 Maison d'accueil spécialisée, établissement pour personnes lourdement handicapées, adultes en internat, public ou privé ;
 Machine asynchrone, un type de machine électrique tournante triphasée, très répandue dans l'industrie ;
 Monetary Authority of Singapore, l'autorité monétaire de Singapour.

Autres 

 Mas (1924-2010), pseudonyme d'un auteur de bande dessinée français.

Voir aussi

Liens externes 
 

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France